„Bielszy odcień bluesa” – autorska muzyczna audycja radiowa Jana Chojnackiego i Wojciecha Manna w Programie III Polskiego Radia
 Bielszy odcień bluesa – kompilacyjny album muzyczny